Фірле́й () — польське прізвище. Походить від німецького слова Firleier.

Відомі носії 

 Анджей Фірлей — ковельський староста
 Анджей Фірлей — сенатор
 Миколай Фірлей — воєвода краківський
 Миколай Фірлей
 Пйотр Фірлей — воєвода руський
 Пйотр Фірлей
 Ян Фірлей

Населені пункти та їхні частини

 Фірлей — гміна в Любартівському повіті Люблінського воєводства
 Фірлей — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Фірлей — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Фірлей — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Фірлей — частина села Радзанув у гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки